Mesen bezeichnet:

 Edfu, altägyptischer Name für den ägyptischen Ort Edfu
 Tell Abu-Seifa, altägyptischer Name für den ägyptischen Ort Tell Abu-Seifa bei Qantara am Suez-Kanal
 Mesen (Fluss), einen Fluss in Nordwestrussland

Mesen ist der Name folgender Orte:
 Mesen (Belgien), eine Stadt in Westflandern (Belgien)
 Mesen (Archangelsk, Mesenski), eine Stadt im Mesenski rajon in der Oblast Archangelsk (Russland)
 Mesen (Archangelsk, Plessezki), ein Dorf im Plessezki rajon in der Oblast Archangelsk (Russland)
 Mesen (Kirow, Belocholunizki), ein Dorf im Belocholunizki rajon in der Oblast Kirow (Russland)
 Mesen (Kirow, Nolinski), ein Dorf im Nolinski rajon in der Oblast Kirow (Russland)

Mesen oder Mesén ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Mesén (* 1972), costa-ricanischer Fußballspieler
 Wilhelm von Mesen (frz. Guillaume de Messines; † 1145), Lateinischer Patriarch von Jerusalem